Rare (2012), een documentaire uit 2012 over een zeldzame ziekte, het syndroom van Hermansky-Pudlak en de zoektocht naar een behandeling
 Rare Ltd., een Britse videospelontwikkelaar
 Reseaux Associes pour la Recherche Européenne, tegenwoordig TERENA, een computernetwerkorganisatie
 Rare (Ierse band), een band uit Noord-Ierland
 Rare (Servische band), een Servische alternatieverockband uit Belgrado
 Rare (nummer van Selena Gomez)
 Rare (album van Selena Gomez)
 Rare (Asia), een album van de progressieve rockband Asia
 Rare (David Bowie), een compilatiealbum van David Bowie
 Rare, Vol. 1, de eerste van de twee B-side compilatiealbums van Ultravox
 Rare, Vol. 2, de tweede van twee B-side compilatiealbums van Ultravox